Osoby o tym nazwisku:
 Melwin Beckman – polski piłkarz ręczny
 Thea Beckman – holenderska powieściopisarka

Inne:
 (3737) Beckman – planetoida z grupy przecinających orbitę Marsa